Брокко — фамилия.

Известные носители:
 Брокко, Морис (1885—1965) — французский шоссейный и трековый велогонщик.
 Брокко, Питер (1903—1992) — американский актёр театра, кино и телевидения.